Сон Чжун Ки (, ; род. 19 сентября 1985, Тэджон, Южная Корея) — южнокорейский актёр. Cтал известен благодаря телесериалу «Скандал в Сонгюнгване» и популярному южнокорейскому телевизионному шоу «Бегущий человек». Впервые Джун Ки сыграл главную роль в телесериале «Славный парень» в 2012 году. Он также снимался в полнометражных фильмах, в частности, сыграл главную роль в «Мальчик-оборотень». После прохождения обязательной военной службы он вернулся в кинематограф, сыграв главную роль в телесериале 2016 года «Потомки солнца».

В 2013 году занял 7 место в списке Forbes «Power Celebrity List», а в 2017-м 2 место.

Биография 
Сон Чжун Ки родился 19 сентября 1985 года в городе Тэджон. Во время обучения в старшей школе Сон Чжун Ки увлекался скоростным бегом на коньках (шорт-трек) и принимал участие в соревнованиях, представляя свой родной город на национальном уровне. После получения травмы был вынужден уйти из спорта.

Он преуспевал в учёбе и получал самые высокие оценки по всем предметам, набрав 380 баллов из 400 на национальных выпускных экзаменах, а после поступил в престижный Университет Сонгюнгван. На втором курсе колледжа он решил серьёзно заняться актерской деятельностью, хотя отец был против стремлений сына.

Его телевизионный дебют состоялся в качестве участника шоу KBS’s Quiz Korea, где он дошел до финала, заняв второе место. Работал моделью для модных журналов.

Карьера

2008—2011: Начало карьеры и прорыв 
Кино дебют Джун Ки состоялся в 2008 году, когда он появился в фильме «Ледяной цветок». В следующем году он сыграл в фильме «Пять чувств Эроса», а также продолжил сниматься в незначительных ролях в телесериалах «Тройной прыжок» и «Будет ли снег на Рождество?». Кроме этого, он был постоянным ведущим на корейском радио KBS в музыкальной программе «Music Bank» с 2009 по 2010 годы и участником шоу «Бегущий человек» (c 2010 по 2011 год). В 2010 году он появился в медицинском фильме «Доктора акушеры-гинекологи» в роли доктора Ан Гё У и в фильме о животных «Искренние лапы 2».

Настоящим прорывом и первой большой ролью на телевидении стала его работа в роли обаятельного плейбоя VIII века эпохи Чосон Ку Ёнха в телесериале «Скандал в Сонгюнгване». Несмотря на стабильные, но невысокие рейтинги, драма нашла своих зрителей, а его экранный «броманс» с неизвестным в то время Ю А Ином был популярен среди них.

В 2011 году он выпустил книгу «Beautiful Skin Project» — руководство для мужчин по уходу за кожей, которая была бестселлером в течение месяца (в Японии книга была переиздана в 2013 году). В конце 2010 он участвовал в велосипедном туре в Сиднее. В 2011 году по телевидению транслировалась передача о поездках актёра в Японию, которая называлась «I’m Real: Song Joong-ki».

В 2011 году сыграл роль безработного в комедийном фильме «Жадины». Критики высоко оценили актёрскую игру Чжун Ки, отметив его харизматичность.

В том же году он сыграл роль молодого короля Седжона в телесериале «Дерево с глубокими корнями». Критики высоко оценили игру Чжун Ки, называя её «гениальной прорисовкой образа человека, осознававшего тщетность власти ещё в начале жизни, и углубившегося в чтение книг, чтобы выдержать растущее давление тирании своего отца Тхэджона». За эту роль он удостоился премии «SBS Drama Awards».

Позднее он стал рассказчиком в шестисерийном документальном фильме канала MBC «Tears of the Antarctic», который фокусируется на экологических проблемах на планете. Все заработанные деньги он отдал на благотворительность. Вскоре серии были переизданы и выпущены в кинотеатрах под названием «Pengi и Sommi» (в них рассказывалось о жизни императорских пингвинов).

Позже он принял участие в азиатском фан-туре THRILL & LOVE, включавшем 6 стран: Таиланд, Сингапур, Тайвань и Южную Корею.

2012—2015: Главные роли и служба в армии 

Актёр описывает 2012 год как «феноменальный год» в своей карьере. Он сыграл главную роль в фантастическо-романтическом триллере «Мальчик-оборотень», премьера которого состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в 2012 году. При подготовке к этой роли Сон Чжун Ки смотрел документальные фильмы о природе и наблюдал за бродячими собаками на улицах, чтобы научиться имитировать движения животных и подражать им, а также периодически просматривал фильмы «Эдвард Руки-ножницы» Тима Бёртона (1990), «Впусти Меня. Сага» Мэтта Ривза (2010) и серию фильмов Питера Джексона «Властелин Колец». Фильм «Мальчик-оборотень» был показан на Международном кинофестивале в Пусане и стал самой успешной корейской мелодрамой всех времён; было продано более 7 миллионов билетов.

В том же году актёр получил свою первую главную роль на телевидении — в телесериале «Славный парень». Его убедительный образ антигероя получил восторженные отзывы как критиков, так и зрителей. Телесериал получил высокие рейтинги и признание критиков, что вместе с впечатляющими кассовыми сборами «Мальчика-оборотня» закрепило образ актера в прессе как «спасителя» жанра мелодрамы, как в телесериалах, так и в фильмах.

В феврале 2013 года, когда контракт с агентством IHQ истёк, Чжун Ки стал сотрудничать с другой компанией — Blossom Entertainment.

До призыва на обязательную военную службу, 17 августа 2013 года, Сон Джун Ки провёл фан-встречу. 27 августа он был зачислен в 102 подразделение военного лагеря в Чхунчхоне. Он служил в подразделении пехоты, предназначенном для патрулирования и проведения разведывательных миссий в ДМЗ и был демобилизован 26 мая 2015 года.

2016—настоящее время: Популярность за рубежом 
После воинской службы произошло триумфальное возвращение Сон Чжун Ки в кинематограф: он снялся в сериале «Потомки солнца», где работал совместно с актрисой Сон Хе Гё; Сон Чжун Ки сыграл лидера миротворческого отряда. Драма была невероятно популярна в Корее (рейтинг достигал 41,6 %). В Азии сериал вышел на платформе iQiyi, где был просмотрен 2,5 миллиарда раз.

Актёр был включён в список «100 лучших будущих лидеров поколения», где занял 34 место, стал лицом более 30 брендов в 2016 году и был одним из получателей премии «Бренд года» в Корее. Затем он отправился в тур по Азии, охватывающий 10 разных городов, где встретился более, чем с 60 000 фанатов.

В 2017 году снялся в фильме «Кунхам: Пограничный остров», где сыграл члена движения за независимость Кореи, который пробирается на остров Хашима, чтобы спасти другого члена движения.

В 2019 году снялся в историческом телесериале «Хроники Асдаля», премьера которой состоялась на tvN. В том же году стало известно, что Чжун Ки снимется в научно-фантастическом фильме «Космический корабль „Победа“» совместно с Ким Тэ Ри.

В феврале 2021 года на экраны вышла криминальная драма «Винченцо» с Сон Джун Ки и Чон Ё Бин в главных ролях. Дорама получила самые высокие рейтинги среди драм выходного дня и вошла в топ-10 драм с самым высоким рейтингом за всё время телеканала, на котором транслировалась. В одном из интервью Сон Джун Ки признался, что лучшая химия за всю его карьеру была именно с Чон Ё Бин.

Личная жизнь 
5 июля 2017 года было объявлено, что Сон Чжун Ки помолвлен с коллегой по телесериалу «Потомки солнца» Сон Хе Гё. Пара поженилась 31 октября того же года. На свадьбе присутствовали только члены семьи и ближайшие друзья, среди которых были Пак Бо Гом, Ли Кван Су и Ю А Ин.

27 июня 2019 года Сон сообщил, что он подал на развод с Сон Хе Гё, который был завершен в июле 2019 года

.  

26 декабря 2022 года, было официально объявлено о его новых отношениях с девушкой из Англии. Ей оказалась актриса Кэти Луиз Сондерс.
30 января 2023 года, пара объявила о женитьбе, а также о беременности актрисы.

Фильмография 

|-
|}

Награды и номинации

Примечания

Ссылки